Мери́-э-Буа́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Ла-Шапель-д’Анжийон. Округ коммуны — Вьерзон.

Код INSEE коммуны — 18149.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 170 км к югу от Парижа, в 75 км юго-восточнее Орлеана, в 27 км к северу от Буржа.

На территории коммуны берут начало две реки: Мокюар и Гет, а также протекает река Баранжон.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 614 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 355 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 252 были экономически активными, 103 — неактивными (показатель активности — 71,0 %, в 1999 году было 66,9 %). Из 252 активных работали 225 человек (135 мужчин и 90 женщин), безработных было 27 (10 мужчин и 17 женщин). Среди 103 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 45 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XII век). Исторический памятник с 1971 года
 Церковь Сен-Фирмен (XI век)
 Дуб Сент-Этьен в лесу Сен-Пале

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер